Thizay (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Thizay (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym